Трубилин Владимир Николаевич (20 июня 1959 года, Сочи), российский ученый, хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор. Главный офтальмолог ФМБА России, руководитель Центра офтальмологии ФМБА России, заслуженный врач Российской Федерации, президент Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

Образование и обучение 
 1982 г. — закончил второй Московский Государственный медицинский институт
 1984 г. — обучался в клинической ординатуре при НИИ «Микрохирургии глаза» в Москве
 1987 г. — окончил очную аспирантуру при МНТК «Микрохирургия глаза» в Москве
 1996 г. — стажировался в г. Балтимор (США).
 1998—1999 гг. — обучался в Государственном институте управления по Президентской программе «Повышение эффективности менеджмента»
 1999 г. — году стажировался в Бельгии и Италии.
 2000 г. — решением ВАК РФ присвоено ученое звание профессора.

Профессиональный путь 
В период с 1989—1996 гг. стажировался и работал за границей в клинике «Casa Bianka» Бари (Италия). Заведовал операционным блоком (Дубай, ОАЭ). Был медицинским директором судна-клиники «Петр Первый» (Ларнака, Кипр) и хирургом передвижной клиники (Сана’а, Республика Йемен). Возглавлял в качестве медицинского директора Офтальмологический госпиталь Аль-Анси (Сана’а, Республика Йемен).

С 1996 по 2006 гг. заведовал центральным отделением микрохирургии глаза в КБ 86.

С 1997 г. по настоящее время является главным офтальмологом Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

В период с 2000 по 2004 год был консультантом Медицинского центра Управления делами Президента РФ.

С 2007 г. по настоящее время является руководителем Центра офтальмологии ФМБА России.

В 2012—2014 году принимал участие в организации медицинского обеспечения XXII Зимних олимпийских игр в качестве руководителя офтальмологического направления.

Является членом экспертной комиссии по хирургическим наукам Высшей Аттестационной комиссии Роспотребнадзора и аттестационной комиссии при Министерстве здравоохранения и соцразвития РФ.

Научная деятельность 
Область научных интересов связана прежде всего с катарактальной и рефракционной хирургией.

В 1998 году основал кафедру офтальмологии Института повышения квалификации ФМБА России (АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) и по сей день является её руководителем.

С 1998 года член Американской академии офтальмологии.

С 1999 года член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

С 2001 года член Американского общества катарактальной и рефракционной хирургии.

Является профессором Европейской школы повышения квалификации офтальмологов (ESASO)(Лугано, Швейцария).

В 2010 году организовал и возглавил диссертационный совет по глазным болезням при ИПК ФМБА России.

В 2011 году организовал Российское общество катарактальных и рефракционных хирургов.

Член Президиума Общества офтальмологов России.

Член Президиума Ассоциации врачей офтальмологов России.

Является главным редактором журналов «EyeWorld Россия», «Катарактальная и рефракционная хирургия», «Офтальмология», член редколлегии «Новости глаукомы».

Под руководством Трубилина В. Н. защищено 17 кандидатских и 8 докторских диссертаций.

Внёс существенный вклад в развитие отечественной и российской офтальмологии и катарактальной хирургии. Регулярно выступает с докладами и лекциями на ведущих офтальмологических форумах, конференциях и конгрессах в России и за рубежом.

В 2010 году участвовал RSCRS (Российское общество катарактальных и рефракционных хирургов) в России.

Патенты, авторские свидетельства и изобретения 
 Искусственный хрусталик глаза — Авторское свидетельство (Трубилин В.Н, Федоров С. Н., Егорова Э. В., Струсова Н. А., Глазко В. И.) — 1982 г.
 Пинцет для офтальмологических операций — Авторское свидетельство (Трубилин В.Н, Федоров С. Н., Егорова Э. В., Глазко В. И., Струсова Н. А., Тышковский Л. М. Рузанков Б. И.) — 1983 г.
 Устройство для имплантации искусственного хрусталика глаза — Авторское свидетельство (Трубилин В.Н, Федоров С. Н., Егорова Э. В., Струсова Н. А.) — 1983 г.
 Способ экстракции катаракты — Авторское свидетельство (Трубилин В.Н, Егорова Э. В., Глазко В. И.) — 1984 г.
 Способ лечения открытоугольной глаукомы — Авторское свидетельство (Трубилин В.Н, Козлов В. И., Магарамов Д. А., Ерескин Н. Н., Савинков О. И.) — 1989 г.
 Модификация конструкции ирригационного чопера — Патент на полезную модель (Трубилин В.Н, Зимина Т. Ю.) — 2004 г.
 Способ хирургического лечения открытоугольной глаукомы — Авторское свидетельство (Трубилин В.Н, Гусев Ю. А.) −2003.
 Модификация капсульного кольца — Патент на полезную модель (Трубилин В.Н, Зимина Т. Ю.) — 2004 г.
 Способ предупреждения избыточного рубцевания после антиглаукоматозных операций. — Патент на изобретение (Трубилин В.Н, Курышева Н. И., Гусев Ю. А., Долгина Е. Н., Кумышева Д. М.) — 2004 г.
 Устройство для ирригации — Патент на полезную модель (Трубилин В.Н, Плетнев И. В., Спирочкин Ю. К., Зимина Т. Ю.) — 2005 г.
 Разметчик капсулорексиса и астигматической оси торической интраокулярной линзы — Патент на изобретение (Трубилин В. Н., Ильинская И. А., Трубилин А. В.) — 2012 г.
 Инструмент для проведения офтальмохирургических операций — Патент на полезную модель (Трубилин В. Н., Трубилин А. В. ,Синяговская В. В., Ильинская И. А.) — 2012 г.
 Способ увеличения угла передней камеры при глаукоме — Патент (Трубилин В.Н, Каира Н. А., Трубилин А. В.) — 2011 г.
 Торический разметчик капсулорексиса — Заявка на изобретение (Трубилин В. Н., Ильинская И. А.) — 2012 г.
 Торический разметчик — Патент (Трубилин В. Н., Ильинская И. А.) — 2012 г.
 Инструмент для проведения офтальмохирургических операций — Патент (Трубилин В. Н., Ильинская И. А., Трубилин А. В., Синяговская В. В.) — 2012 г.
 Разметчик капсулорексиса и астигматической оси торической интраокулярной линзы — Заявка на патент (Трубилин В. Н., Ильинская И. А., Трубилин А. В.) — 2012 г.
 Способ оценки морфо-функционального состояния мейбомиевых желез — биометрия мейбомиевых желез (Полунина Е. Г., Алиева А. Э., Куренков В. В., Трубилин В. Н., Жемчугова А. В.) — 2014 г.
 Способ прогнозирования развития синдрома сухого глаза после косметологических процедур в периорбитальной области — Заявка на патент (Трубилин В. Н., Полунина Е. Г.) — 2019 г.
 Способ лечения первичной закрытоугольной глаукомы — Патент (Трубилин В. Н., Курышева Н. И.,Лепешкина Л. В.,Капкова С. Г.) 2020 г.

Достижения и награды 
 В 2009 году Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
 Распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2019 г. № 93-рп за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов награждён Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Выдвинут кандидатом на должность руководителя Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт глазных болезней» Ученым советом ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России.

является Главным внештатным специалистом-офтальмологом ФМБА России.

В 2012—2014 году участвовал в организации медицинского обеспечения XXII Зимних олимпийских игр в качестве руководителя офтальмологического направления.

Главный редактор журналов «Офтальмология», «Катарактальная и рефракционная хирургия», «EyeWorld Россия». Член редколлегии журнала «Новости глаукомы».

С 1998 года член Американской академии офтальмологии, с 1999 года член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, с 2001 года член Американского общества катарактальной и рефракционной хирургии.

В 2011 году основал Российское общество катарактальных и рефракционных хирургов, по настоящее время является его Президентом.
Член Президиума Общества офтальмологов России. Член Президиума Ассоциации врачей офтальмологов России.

Избранные научные статьи 
Автор 293 научных работ и 1 монография.

1. Состояние сосудов склеры и конъюнктивы у больных афакией // Физиология и патология внутриглазного давления: Респ. сб. науч. трудов. — М., 1985. С. 26-28. (соавт. Карташева Е. А., Ларина З. Т., Ермаков Н. В.).2. Механические параметры капсулы хрусталика и упругие силы опорных элементов интраокулярных линз// Вестн. офтальмологии. — 1985. — N 6. — С. 18-20. (соавт. Коростелева Н. Ф., Сушкова Н. А., Струсова Н. А.).3. Влияние YAG-лазерной задней капсулотомии на популяцию эндотелия роговой оболочки // Вестн. офтальмологии. — 1985. — N 6. — С. 25-27. (соавт. Егорова Э. В., Толчинская А. И.).4. Определение факторов травматичности имплантации интраокулярных линз в эксперименте // 6-й Всесоюзный съезд офтальмологов: Тезисы докладов. — Ашхабад, 1985. — Т. 5. С. 84-86. (соавт. Коростелева Н. Ф., Сушкова Н. А.).5. Биомеханические характеристики передней и задней капсулы хрусталика // 1-й Всесоюзный симпозиум «Нелинейная теория тонкостенных конструкций и биомеханика»: Тезисы докладов. — Кутаиси, 1985. — С.194. (соавт. Егорова Э. В., Шалыгин Г. Ф., Струсова Н. А., Сушкова Н. А.).6. Хирургические аспекты топографии передней капсулы хрусталика // Вестн. офтальмологии. 1985.- N 6.- С.11-15. (соавт. Егорова Э. В., Струсова Н. А., Чаброва Л. С., Багров С. Н.).7. Клинико-экспериментальное обоснование микрохирургии передней и задней капсулы хрусталика // 1-й Московский международный симпозиум по имплантации интраокулярных линз и рефракционной хирургии: Тезисы докладов. — М., 1986. — С. 111. (соавт. Егорова Э. В., Струсова Н. А., Чаброва Л. С.).8. Морфологические аспекты хирургии задней капсулы хрусталика человека // Вестн. офтальмологии. 1986. — N 4.- С. 20-22. (соавт. Коростелева Н. Ф., Чаброва Л. С., Сушкова Н. А., Шалыгин Г. Ф.).9. Изучение положения заднекамерных интраокулярных линз в эксперименте // Экспериментальные исследования в офтальмологии: Сборник науч. трудов. — М., 1986. С. 79-82. (соавт. Егорова Э. В., Коростелева Н. Ф., Чаброва Л. С., Сушкова Н. А.).10. Клинико-экспериментальное обоснование методов хирургии задней капсулы хрусталика — рукопись — Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. — М., 1987 — с. 50.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Международная академия медицинского образования
 Клиника глазных болезней ФМБА
 eye-portal.ru
 ESASO
 Наука и жизнь. 11-2012
 Крик жаворонка. Жизнь и судьба Ивана Трубилина. Авторы: Владимир Рунов
 Ключевые спикеры 20-го Всероссийского Конгресса с международным участием «Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии»
 Президиум XXVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии микрохирургии глаза»

Хирурги России
Офтальмологи России
Глазные хирурги